Щербатенко Петро Петрович (1915—1978) — радянський футболіст та тренер, виступав на позиції нападника. Майстер спорту СРСР. Заслужений тренер РРФСР.
 Щербатенко Юрій Володимирович (1915—1994) — український маляр.
Прізвища на -ко